

Geografia 
Lützow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)
Amt Lützow-Lübstorf – comunità amministrativa nel circondario del Meclemburgo Nordoccidentale, con capoluogo Lützow

Forze armate 
Lützow – incrociatore pesante della Kriegsmarine
SMS Lützow – incrociatore da battaglia della Kaiserliche Marine
Lützowsches Freikorps – forza militare volontaria dell'esercito prussiano attiva durante le guerre napoleoniche sotto il comando di Adolf von Lützow
37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division "Lützow" – divisione della Waffen-SS

Persone 
Adolf von Lützow – generale prussiano, comandante di un reparto volontario durante le guerre napoleoniche
Ludwig von Lützow – primo ministro del Granducato di Meclemburgo-Schwerin dal 1840 al 1850
Wilhelm Lützow – nuotatore tedesco del XX secolo